Atoka kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Atoka (Oklahoma)
Atoka (Tennessee)